192-я подвижная авиационная ремонтная мастерская (192-я ПАвиаРМ) — воинская часть Военно-воздушных сил Советской Армии Вооружённых Сил СССР. 

Подвижная авиаремонтная мастерская выполняла ремонт самолётов и вертолётов на местах базирования.

История 
К сожалению, имеющиеся источники дают разное местонахождение мастерской в период пребывания в составе ОКСВА.

Мастерская вошла в состав 40-й армии Ограниченного контингента советских войск в Афганистане 30 июня 1981 года.

Мастерская располагалась в г. Шинданд с 01.08.1983 по 26.05.1988.

В 1986—1988 годах на аэродроме в г. Кандагар мастерская производила ремонт самолётов и вертолётов воинских частей:
 Отдельного истребительного авиационного полка 40-й армии на самолётах МиГ-21бис и МиГ-21ПФМ (с 1980);
 982-го истребительного авиационного полка на самолётах-истребителях МиГ-23 (1984—1986);
 979-го истребительного авиационного полка на самолётах-истребителях МиГ-23 (МиГ-23МЛ) (1986—1988).
 280-го отдельного вертолётного полка на вертолётах Ми-6, Ми-8 и Ми-24 (с 1980);
 366-го истребительного авиационного полка ВВС Афганистана на самолётах-истребителях Миг-21 (с 1984);
 Эскадрильи 378-го отдельного штурмового авиационного полка на самолётах-штурмовиках Су-25 (с 1984);
 Отряда 205-й отдельной вертолётной эскадрильи на вертолётах Ми-8МТ и Ми-24 (с 1986).

См. также 
 Подвижная авиаремонтная мастерская
 Авиаремонтная мастерская

Примечания

Литература 
 Марковский В. «Жаркое небо Афганистана». Москва. 2000.
 Марковский В. «Истребители МиГ-23 в Афганистане». Москва. 2005.

Ссылки 
 http://scucin-avia.narod.ru/units/979iap/979iap_dra/kandagar-shema.htm  Сайт Щучин город авиаторов. Размещение воинских частей на аэродроме Кандагар в 1986—1988 гг. 192-я подвижная авиаремонтная мастерская.
 https://web.archive.org/web/20180620174701/http://war.afgan.kz/index.php?Itemid=99&id=272&option=com_content&view=article Сайт История войны 1979—1989. Состав Ограниченного контингента советских войск в Афганистане 25.12.1979-15.02.1989.
 https://web.archive.org/web/20120424183429/http://www.5d.webio.ru/content.php?id=28 Сайт ветеранов 5-й гвардейской Зимовниковской Краснознамённой, ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии имени 60-летия СССР. 192-я подвижная авиаремонтная мастерская ВВС 40-й армии — г. Шинданд (01.08.83-26.05.88)
 http://www.181msp.ru/publ/istorija_polka/oksva/sostav_oksva/6-1-0-4  181-й мотострелковый полк

Вооружённые силы СССР